Rossi  di Montelera è una famiglia nobiliare piemontese.

Persone
Teofilo Rossi di Montelera, ministro e senatore del Regno
Enrico Rossi di Montelera, deputato del Regno
Cesare Rossi di Montelera, deputato del Regno
Napoleone Rossi di Montelera, consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni
Luigi Rossi di Montelera, sottosegretario e deputato della Repubblica
Teofilo Guiscardo Rossi di Montelera, bobbista